Terre-de-Bas ou Terre de Bas peut désigner plusieurs toponymes.
 L’île de Terre-de-Bas des Saintes, dans l’archipel des Saintes en Guadeloupe.
 La commune de Terre-de-Bas dont l’île homonyme est la principale île habitée de la commune, dans l’archipel des Saintes en Guadeloupe.
 L’île de Terre-de-Bas de la Petite-Terre, inhabitée mais dans le territoire de la commune de La Désirade, dans l’archipel de la Petite-Terre en Guadeloupe.